Angus pode referir-se a:

Lugares:
 Angus - Atual Área de Conselho e ex-condado da Escócia.
Angus (Texas) - localidade no estado norte-americano do Texas.

Outros:
Angus (raça bovina) - raça de bovinos
Angus (livro) - livro escrito por Orlando Pais Filho

Desambiguação